Övraby distrikt kan syfta på:

Övraby distrikt, Halland
Övraby distrikt, Skåne

Se även
Övraby församling
Övraby socken